Candelariella — рід лишайників родини Candelariaceae. Назва вперше опублікована 1894 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 13.10.2019 налічує 30 видів роду Candelariella:

Примітки

Джерела 
 Müller, J. 1894. Conspectus systematicus lichenum Novae Zelandiae. Bulletin de l´Herbier Boissier. 2(App. 1):1-114 — P.11, 47

Посилання 
 

Роди грибів
Candelariaceae
Лишайники